Савинское месторождение — месторождение глин и известняков, используемых для цементного производства. Расположено рядом с посёлком Савинский Плесецкого района Архангельской области. Государственным запасом учтены три участка Савинского месторождения известняков — Огарковский, Шестовский, Левобережный участки; и два участка Савинского месторождения глин — участки Шелекса, Тимме. Участки названы именами располагающихся поблизости населённых пунктов — Шестово и Шелекса.

Эксплуатация месторождения 
Единственным эксплуатантом Савинского месторождения является ООО «Савинское карьероуправление». На апрель 2011 года организация имеет три лицензии на право пользования недрами Савинского месторождения известняков:
 для добычи известняков для цементного производства на Огарковском участке Савинского месторождения;
 для разведки и добычи известняков для цементного производства на Левобережном участке Савинского месторождения;
 для добычи известняков для цементного производства на блоке XVI-C1 Шестовского участка Савинского месторождения.

Огарковский участок Савинского месторождения известняков и участок Шелекса Савинского месторождения глин до 2006 года составляли сырьевую базу ЗАО «Савинский цементный завод». С 2007 года Савинским карьероуправлением началась добыча глин месторождения Шелекса—Южная, а в 2008 году участок Шелекса был законсервирован в связи с истечением срока действия лицензии.

Балансовые запасы известняков на 1 января 2011 года составляют 106 066 тыс. тонн, из них 65 408 тыс. тонн находятся в нераспределенном фонде.

К промышленному освоению подготавливаются участки Савинского месторождения известняков: Левобережный участок (находится на стадии разведки) и блок XVI—C1 Шестовского участка (на стадии подготовки технического проекта разработки).

Географические координаты 
В объявлении от 20 апреля 2005 года Территориального агентства по недропользованию Архангельской области об организации аукциона на право пользования недрами Северо-Огарковского участка, Левобережного участка и Блока XVI-С1 Шестовского участка Савинского месторождения были указаны следующие координаты угловых точек участков:

Примечания

Ссылки 
 

Месторождения Архангельской области
Месторождения глин России
Месторождения известняков России